Aceasta este o listă de publicații din județul Vâlcea:

 Stirile Olteniei
 Arena Vâlceană, http://www.arenavalceana.ro
 Curierul de Râmnic, http://www.ramnic.ro
 Curierul de Vâlcea
 Ecran, http://www.ecranvalcean.ro 
 EuroVâlcea, http://www.eurovalcea.ro
 Gazeta de Vâlcea
 Impact Real, http://www.impactreal.ro
 Info Plus, http://www.infopuls.ro
 Jurnal Vâlcean, http://www.jurnalvalcean.ro
 Monitorul de Vâlcea, http://www.monitoruldevalcea.ro 
 Observator de Vâlcea, http://www.observatordevalcea.ro
 Radical de Vâlcea, http://www.radicalonline.info
 Sport Expres, http://www.sportexpres.ro
 Vocea Romilor http://www.vocearomilor.ro/
 Viața Vâlcii, http://www.viatavalcii.ro
 Vocea Olteniei, http://www.vocea-olteniei.ro
 Vocea Vâlcii, http://www.voceavalcii.ro/
 Ziarul de Vâlcea, http://www.ziaruldevalcea.ro

 Publicații din Drăgășani
 PubliPro, http://www.publipro.ro

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Vâlcea
Publicații